Saint-Pierre-du-Mont peut désigner les toponymes suivant :
 Saint-Pierre-du-Mont (Calvados), commune française du département du Calvados, en région Normandie ;
 Saint-Pierre-du-Mont (Landes), commune française du département des Landes  en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre), commune française  du département de la Nièvre,  en région Bourgogne-Franche-Comté.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France